F3, F.3, F03 ou F.III peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Canon de 155 mm Mle F3 Automoteur, un modèle français d'artillerie automotrice ;
 F 3, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Felixstowe F.3, un hydravion quadriplace de patrouille maritime britannique ;
 FFL Somali F-3 (DE-111), un destroyer d'escorte de l'US Navy ;
 Forlanini F.3, un dirigeable italien ;
  un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la classe F de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de Classe F de l'US Navy.

Immobilier 
 F3 est une catégorie permettant de définir la taille des logements.

Informatique 
 , troisième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 Fedora3, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Form Follows Function, un ancêtre du langage de programmation JavaFX Script ;
 F3 - Fight Flash Fraud, outil de vérification des capacités réelles des cartes flashs (SD, MicroSD notamment) sur Linux.

Jeu vidéo 
 Taito F3, un système de jeu vidéo.

Médias 
 Fréquence 3, une webradio associative francophone ;
 France 3, une chaîne de télévision française.

Photographie 
 Nikon F3, un appareil photographique reflex mono-objectif de Nikon.

Sciences 
Médecine
 Démence sans précision (F03), d'après la classification internationale des maladies ;
 F3 : Score Metavir pour l'évaluation de la fibrose afin de décrire l'état pathologique du patient.

Météorologie
 F3 est une catégorie de tornade sur l'échelle de Fujita (vents 250-330 km/h, dégâts considérables).

Sport automobile 
 Formule 3, une catégorie de monoplace de sport automobile ;
 Litespeed F3, une écurie anglaise de F1 et de F3.

Téléphonie 
 Motofone F3, un téléphone mobile de la marque Motorola.

Transports 
Aviation
  ;
 IHI Corporation F3, un turboréacteur japonais ;
 Fokker F.III, un avion de ligne.

Automobile
 BYD F3, une automobile du constructeur chinois BYD.

Bateau
 Freestyle 3, un concept de croisière sans contrainte proposé par la Norwegian Cruise Line.

Moto
 Ducati F3, une moto du constructeur italien Ducati ;
 MV Agusta F3, une moto du constructeur italien MV Agusta.

Train
 EMD F3, une série de locomotives diesel-électriques américaine d'EMD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres